Aleksandar Živković – jugosłowiański piłkarz narodowości chorwackiej
 Aleksandar Živković – serbski piłkarz